Wandelen, een sport of tijdverdrijf waarvan de beoefenaar wandelaar wordt genoemd
 F912 Wandelaar (1978), een Belgisch fregat van de Wielingenklasse.
 Wandelaar (schip, 2012), een SWATH-vaartuig van de DAB Vloot 
 Wandelaar (zandbank), een zandbank voor de Belgische kust.
 Prostituant
 De Wandelaar, een tijdschrift dat verscheen vanaf 1929.